Священная римская кольцевая () — документальный фильм Джанфранко Рози. Кинокартина удостоена «Золотого льва» — высшей награды 70-го Венецианского кинофестиваля.

Сюжет 
Документальный фильм, рассказывающий о жизни горожан, живущих вдоль , огибающей столицу Италии. Режиссёр рассказывает о самых разнообразных персонажах и их судьбах, протекающих вдали от парадного Рима и его достопримечательностей. Фильм показывает другой Рим, другой мир, других людей.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Италии 2013 года
Фильмы на итальянском языке
Документальные фильмы 2013 года
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Фильмы Rai Cinema